Vatikankoncilier är benämningen på två romersk-katolska koncilier:

Första Vatikankonciliet ägde rum 1869-1870 under påve Pius IX, men avbröts i samband med Italiens enande. Vid detta koncilium beslutades om påvens ofelbarhet och universalepiskopat.
Andra Vatikankonciliet ägde rum 1962-1965 i Rom och var 1900-talets viktigaste kyrkohistoriska händelse. Över 2500 biskopar deltog i detta koncilium som syftade till att låta kyrkan öppna sig mot samhället.